Por Conceição Silva pode estar à procura de: 
António Tomás da Conceição Silva
Eugénio Correia da Conceição Silva, filho do anterior
Guilherme George da Conceição Silva, filho do anterior
Tomás George da Conceição Silva, irmão do anterior

Desambiguação